La Superliga 2014-2015 è stata la 25ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 29 agosto 2014 e si è conclusa il 2 maggio 2015, prolungandosi fino al 10 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Jugra campione di Russia 2014-2015 e qualificata alla Coppa UEFA 2015-2016.
 Mytišči, Spartak Mosca e Yamal non iscritti alla Superliga 2015-2016.

Play-off

Tabellone

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2014
Calcio a 5 nel 2015